Góry:
 Mały Chingan
 Wielki Chingan

Jednostki administracyjne:
 Hinggan (Xing’an) – związek w Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna
 Da Hinggan Ling (Daxing’anling) – prefektura w Chinach, w prowincji Heilongjiang (w lata
 Xing’an – dawna prowincja Chin, istniejąca w latach 1945-1949 (w latach 1932-1945 należała do Mandżukuo)

en:Xingan